Olivier Bertrand peut désigner :
 Olivier Bertrand (1964-), journaliste français ;
 Olivier Bertrand (1969-), homme d'affaires français.

Voir aussi